Dębowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dębowo, village du powiat de Brodnica
 Dębowo, village du powiat de Świecie
 Dębowo, village du powiat de Nakło
dans la voïvodie de Podlachie
 Dębowo, village du powiat d'Augustów
 Dębowo, village du powiat de Bielsk Podlaski 
 Dębowo, village du powiat de Łomża 
 Dębowo, village du powiat de Suwałki
dans la voïvodie de Mazovie
 Dębowo, village du powiat de Ciechanów
 Dębowo, village du powiat de Sierpc 
dans la voïvodie de Lubusz
 Dębowo, village du powiat de Wschowa
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Dębowo, village 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dębowo, village
dans la voïvodie de Poméranie
 Dębowo, village du powiat de Bytów
 Dębowo, village du powiat de Kartuzy